Phyllodoce est le nom scientifique de plusieurs genres biologiques différents, nommés en référence à Phyllodocé, une Néréide de la mythologie grecque :
 Phyllodoce Browne, 1789 - synonyme de Velella Lamarck, 1801, genre de cnidaires de la famille des Porpitidae ;
 Phyllodoce Lamarck, 1818 (variantes : Phyllodoce Savigny, 1818 ; Phyllodoce Ushakov, 1972 ; Phillodoce Grube, 1878), genre de vers marins de la famille des Phyllodocidae ;
 Phyllodoce Link, 1831 - synonyme de Acacia Mill., genre de plantes de la famille des Fabaceae ;
 Phyllodoce Meyrick, 1883, genre de Lépidoptères ;
 Phyllodoce Salisb., 1806, genre de plantes de la famille des Ericaceae ;
 Phyllodoce Ranzani, 1817 - synonyme de Polyodontes Blainville, 1828, genre d'annélides de la famille des Acoetidae.

Références 

 
 

Homonymie de genre en biologie